Eyüboğlu est un patronyme turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Eyüboğlu signifie « fils d'Eyüb », Eyüb ou Eyüp étant un prénom masculin turc équivalent de Job, et -oğlu étant un suffixe turc à valeur patronymique qui signifie « fils de ».

Patronyme 

 , homme politique turc ;
 Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), peintre, écrivain et poète turc ;
  (1907-1988), peintre turc ;
  (1925-2003), écrivain et traducteur turc ;
  (1877-1952), homme politique turc ;
  (1919-2009), une des premières femmes architectes turques ;
 Sabahattin Eyüboğlu (1908-1973), écrivain et traducteur turc ;
  (1893-1974), homme politique turc.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc